Ва́нино — железнодорожная станция в посёлке городского типа Ванино.

История  
В посёлке Ванино железнодорожная станция открыта в 1947 году. В строительстве железнодорожной дороги и вокзала помимо военных железнодорожников ВС Союза ССР принимали участие военнопленные Вооружённых сил Японии. Двухэтажное здание железнодорожного вокзала совмещено с морским вокзалом. 

Железнодорожная станция включает в себя здание железнодорожного вокзала и пассажирскую платформу (высокую). Количество путей — 1. Неэлектрифицирована. Ж/д станция является структурным подразделением Дальневосточной дирекции управления движением, которое является структурно подразделением Центральной дирекции управления движением, филиала ОАО «РЖД». Почтовый адрес: улица Железнодорожная, дом № 1, рабочий посёлок Ванино, Ванинский район, Хабаровский край, Россия, 682860.

Через станцию проходят грузовые поезда, в том числе перегружаемые с парома и на Паромная переправа Ванино — Холмск.

Пассажирское сообщение осуществляется поездом

а также рабочими поездами Советская Гавань — Тумнин и Советская Гавань — Высокогорная.

В здании вокзала осуществляется продажа билетов на морские паромы до Холмска.

Примечания 

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Комсомольского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожный транспорт Хабаровского края